Selma Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Selma Township (Michigan)
 Selma Township (Minnesota)